Vahtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Vahtisaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Vahtisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,15, long 28,05), 
 Vahtisaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,34, long 28,14), 
 Vahtisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,50, long 28,66), 
 Vahtisaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
 Vahtisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Vahtisaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Vahtisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,92, long 28,77), 
 Vahtisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,05, long 29,30), 
 Vahtisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 29,26),